Die Saison 2021/22 war die 31. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die 14. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 6. August 2021 eröffnet und am 18. Juni 2022 beendet.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Am 24. November 2021 gab der NOFV bekannt, den Spielbetrieb in den beiden Oberligen vorzeitig pausieren zu lassen, um die Hygieneschutzverordnungen der Bundesländer einzuhalten und einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Die Nord-Staffel nahm den Spielbetrieb am 29. Januar 2022 wieder auf, wohingegen die Staffel Süd ab dem 5. Februar 2022 wieder in den aktiven Spielbetrieb überging.

Daraus resultierend sah der Verband bereits vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs keine Möglichkeit mehr auf eine reguläre Beendigung der Spielzeit. Neben den noch zu absolvierenden Nachholspielen hatten einige Vereine zusätzlich Verbandspokalspiele auszutragen, darüber hinaus sprachen sich die Vereine gegen eine Durchführung von „Englischen Wochen“ aus. Folglich wurde die Saison am 18. Juni 2022 und somit nach der Absolvierung des jeweils 33. Spieltags beider Staffeln vorzeitig beendet und darüber hinaus nach der Quotientenregel gewertet.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2021/22 nahmen insgesamt 38 Vereine, verteilt auf zwei Staffeln (Nord und Süd), teil. Die genaue Staffeleinteilung wurde durch den NOFV am 25. Juni 2021 veröffentlicht. Dabei wurde der Ludwigsfelder FC von der Süd- in die Nordstaffel umgruppiert. Folgende Vereine hatten sich sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der Regionalliga Nordost 2020/21:
 Bischofswerdaer FV 08
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Nord der Oberliga Nordost 2020/21:
 Blau-Weiß 90 Berlin, Brandenburger SC Süd 05, CFC Hertha 06, Greifswalder FC, TSG Neustrelitz, MSV Pampow, Rostocker FC, Hansa Rostock II, SV Victoria Seelow, SC Staaken, RSV Eintracht Stahnsdorf, SFC Stern 1900, 1. FC Lok Stendal, Torgelower FC Greif, Hertha 03 Zehlendorf
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2020/21:
 FC Rot-Weiß Erfurt, FC An der Fahner Höhe, FC Grimma, VfL Halle 1896, FC Carl Zeiss Jena II, VfB Krieschow, Inter Leipzig, Ludwigsfelder FC, FSV Martinroda, 1. FC Merseburg, FC Oberlausitz Neugersdorf, Wacker Nordhausen, VFC Plauen, FC Einheit Rudolstadt, SG Union Sandersdorf, SV Blau-Weiß Zorbau
 die Aufsteiger aus den höchsten Spielklassen der Landesverbände 2020/21:
 BSV Eintracht Mahlsdorf (Berlin-Liga), MSV Neuruppin (Brandenburg-Liga), FC Mecklenburg Schwerin (Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern), FSV Budissa Bautzen (Sachsenliga), FC Einheit Wernigerode (Verbandsliga Sachsen-Anhalt), SV 09 Arnstadt (Thüringen-Liga)

Staffel Nord

Tabelle 

 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 ||

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Tabelle 

 || 0
 || ,000
 || ,000
 || 00
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || –

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufgrund des Rückzugs des 1. FC Merseburg vom Spielbetrieb innerhalb der Winterpause wurden alle Partien mit Beteiligung des Vereins annulliert.

Einzelnachweise 

2021
Oberliga Nordost 2021/22